La  peut désigner :
  de cavalerie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie (États-Unis)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
 
  (Russie)
 
  d'artillerie (Ukraine)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)